Nina steht für:

 Nina, weiblicher Vorname
 Lorenzo Nina (1812–1885), italienischer Kardinal
 (779) Nina, Asteroid des Hauptgürtels
 Taifun Nina, tropischer Wirbelsturm (1975)
 eine sumerische Gottheit, siehe Nanše
 Name eines Nahverkehrstriebzuges in der Schweiz, siehe BLS RABe 525
 Kurztitel der italienischen Arie Tre giorni son che Nina
 Nina (Oper), Oper (1789) von Giovanni Paisiello
 Nina (Bruno Frank), Komödie (1931) von Bruno Frank

Filmtitel:
 Nina (1956), deutscher Spielfilm
 Nina – Nur eine Frage der Zeit, US-amerikanisch-italienischer Spielfilm (1975)
 Nina – Diary of a Porn Star, französischer Dokumentarfilm (2007)

Orte:
 Nina (Stadt), antike mesopotamische Stadt
 Nina (Peipsiääre), estnischer Ort am Peipussee
 Nina (Namibia), namibischer Ort in der Region Khomas

NINA steht für:
 NINA (App), deutsche Notfall-Informations- und Nachrichten-App

Niña steht für:
 Niña, eine Karavelle von Christoph Columbus
 La Niña, ein Wetterphänomen im pazifischen Ozean

Siehe auch:
 Ninja
 Ninna

Abkürzung